MAN G90 — среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый компанией MAN в период с 1979 по 1993 год.

Первое поколение 
В 1979 году MAN начал кооперацию с фирмой Volkswagen по изготовлению грузовых автомобилей среднего класса, получивших марку MAN-VW с кабиной от Volkswagen LT первого поколения. В первую серию входили пять базовых моделей грузоподъёмностью от 2,7 до приблизительно 6,5 тонн с новой кабиной над двигателями MAN серии "D02". Шасси для них проектировали и собирали на Volkswagen. С 1985 года их выпускали на бывшем заводе Bussing в Зальцгиттере, что заметно сократило долю участия Volkswagen в реализации сделки.

Второе поколение 
Представленное в 1987 году второе поколение "G90" также включало в себя пять моделей с новым 6-цилиндровым мотором серии "D08". Через несколько лет Volkswagen прервал кооперацию с MAN, а продукт их совместной разработки стал базой нового поколения L2000.

Примечания

Ссылки 

MAN
Бескапотные грузовики